Das Herrendoppel der French Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Mark Woodforde und Todd Woodbridge. Das Finale bestritten Mahesh Bhupathi und Leander Paes gegen Petr Pála und Pavel Vízner, welches Bhupathi und Paes in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr zweiter gemeinsamer Triumph bei den French Open (nach 1999) und ihr dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2001